XGJ – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Cobourg (OT) (Canada)